Carlo Nocella, cardinal italien
 Nicola Nocella, acteur italien